Als Sternzelle werden in der Anatomie bzw. der Histologie verschiedene Zelltypen bezeichnet:

 Astrozyt (auch als Spinnenzelle), zahlenmäßig bedeutendster Teil der Neuroglia
 bestimmtes Interneuron in bestimmten Schichten der Großhirnrinde
 Ito-Zelle, siehe Leber#Feinbau der Leber, die in der Leber ruhend Vitamin A speichert und aktiviert eine Rolle bei der Entstehung von Leberzirrhosen spielt
 Körnerzelle, mit sphärisch verzweigtem Dendritenbaum wird sie als Sternzelle bezeichnet
 Kupffer-Zelle (alte Bezeichnung Kupffer'sche Sternzelle), besondere Form von Fresszellen, die den Sinusoiden der Leber aufliegt
 Pankreassternzelle, die in der Bauchspeicheldrüse ruhend Vitamin A speichert und aktiviert eine Rolle bei der Entstehung von Pankreastumoren spielt
 Sternzelle (Kleinhirn), nicht axial aufgebautes, inhibitorisches Interneuron im Stratum moleculare der Kleinhirnrinde, das als Schaltzellen fungiert, siehe Kleinhirn